Nancheng (Dongguan), gebied in Dongguan
Nancheng (Taiyuan), gebied in Taiyuan